Eglin est un nom de famille, porté notamment par :
 Colin Eglin (1925-2013), homme politique sud-africain ;
 Walter Eglin (1895-1966), peintre suisse.

Autres 
 Eglin Air Force Base, base de l'United States Air Force.